le jaï-alaï est un type de fronton long en pelote basque ;

 c'est également le nom d'un casino situé en Floride incluant une activité de pari relative à la pelote basque professionnelle : le Miami Jai-Alai Fronton.

Pelote basque